The Sign (glazbeni sastav) iz Splita
The Sign of Victory
The Sign (pjesma Ace of Basea)
The Sign, film iz 2017.
album Happy Nation sastava Ace of Basea, koji je na američkom tržištu izašao pod imenom The Sign
The Sign (feat. Natasha Bedingfield) - skladba koju izvode Alex Christensen & The Berlin Orchestra